Марина Малишаускене (урожд. Куркуль; , род. 22 августа 1966) — советская и литовская шахматистка.

Жена гроссмейстера В. Малишаускаса.

Воспитанница шахматной школы „Vilniaus fortas“ (тренер В. Сакалаускас).

Чемпионка Литовской ССР 1985 г. Чемпионка Литвы 1993 г. Серебряный призёр чемпионата Литовской ССР 1983 г. Серебряный призёр чемпионата Литвы 1991 г. (разделила 1—2 места с Р. Дамбравайте и уступила ей по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионата Литовской ССР 1987 г. В 1986 г. разделила 3—4 места, но уступила бронзовую медаль по дополнительным показателям.

С 1996 по 2010 гг. не участвовала в соревнованиях высокого уровня. В 2011 г. снова приняла участие в чемпионате Литвы, начала активно выступать в командных турнирах.

В составе сборной клуба „Fortas Vilnius“ победительница командного чемпионата Литвы 2015 г. (выступала на 3-й доске).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Марины Малишаускене в 17-м чемпионате СССР между командами союзных республик

 Шахматисты СССР
 Шахматисты Литвы
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века